Могилицы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Могилицы — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.

Россия 
 Могилицы — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
Могилицы — до 1938 г. название деревни Калиновка в Дновском районе Псковской области.